Mozilla Firefox 2 — версия браузера Mozilla Firefox, увидевшая свет 24 октября 2006 года и носящая кодовое название «Bon Echo».

Firefox 2 использует движок Gecko 1.8.1 и включает поддержку масштабируемой векторной графики (SVG) и JavaScript 1.7, а также многочисленные изменения в интерфейсе пользователя.

Mozilla Firefox 2.0.0.x является окончательной версией, официально поддерживаемой операционными системами Windows NT 4.0 и Windows 98.

Поддержка Firefox 2.0 была закончена 18 декабря 2008 года.

Возможности 
Браузер использует усовершенствованный движок Gecko 1.8.1, в котором была улучшена поддержка JavaScript, SVG и XML, а также включает в себя улучшенную поддержку вкладок и движков поиска, новый менеджер дополнений и функцию восстановления браузера после сбоя, проверку орфографии и систему защиты от фишинга, разработанную в Google.

Первоначально планировалось добавить современную систему закладок под названием Places, но из-за трудностей в её отладке она была включена только в Firefox 3.0.

Разработка

Примечания

Ссылки 
 Mozilla Firefox 2.0 // Викиновости

Mozilla Firefox